Dmitri Anatoliévitch Baga (en ) ou Dzmitry Anatoliévitch Baha (en ) est un joueur de football international biélorusse né le 4 janvier 1990 à Minsk. Il évolue au poste de milieu de terrain avec le FK Gomel.

Biographie 

Il dispute les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres avec l'équipe olympique biélorusse. Il marque le but victorieux lors du match contre la Nouvelle-Zélande, première rencontre du tournoi.

Il joue son premier match en équipe première de Biélorussie contre le Japon en octobre 2013.

Statistiques

Palmarès 
 Biélorussie espoirs
 Troisième de l'Euro espoirs en 2011.
 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2015 et 2020.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2009, 2010 et 2013.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Liepāja
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Naissance en janvier 1990
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012